Иерусалимский международный кинофестиваль (, ) проводится в Израиле с 1984 года. В программе фестиваля игровые и документальные фильмы. С 1989 года главной наградой фестиваля является Приз имени Волджина, с 2010 года — Приз Хаджаджа.

Общая информация 
Первый Иерусалимский международный кинофестиваль прошёл в 1984 году по инициативе директора иерусалимской Синематеки (неофициальное название Израильского центра кино) Лии ван Лир. Он продолжался три недели, в его программу было включено более 100 кинолент, в том числе премьерные показы израильских фильмов и лучшие образцы зарубежного кино. Среди гостей фестиваля были Лилиан Гиш, Жанна Моро, Уоррен Битти, Джон Шлезингер и Андре Дельво.

С 1980-х годов сформировался традиционный облик фестиваля. Он продолжается десять дней и включает ряд программ:
 «Панорама» — иностранные игровые фильмы
 Программа документальных фильмов
 «Еврейский опыт» () — фильмы на еврейскую тематику
 «Дух свободы» () — фильмы на тему свободы и прав человека
 Программа телевизионной драмы
 Программа фильмов новых режиссёров
 Программа израильского кино

В 1989 году был учреждён Гран-при фестиваля — Приз Волджина, названный в честь мецената Джека Волджина (Jack Wolgin) из Филадельфии. Приз предназначен только для израильской кинопродукции и в дальнейшем стал вручаться в трёх номинациях — полнометражный игровой фильм, документальный фильм и короткометражный фильм. В 2010 году, после смерти Джека Волджина, фестиваль нашёл нового спонсора - семью американского продюсера Роберта Нисима Хаджаджа. Ещё один приз, вручаемый израильским кинематографистам в рамках фестиваля — Телевизионная и кинопремия памяти Анат Пирхи (до 2010 года; в 2011 году вучалась премия имени Анат Пирхи лучшему режиссёру полнометражного фильма). Спонсорами фестиваля являются Фонд Иерусалима, Фонд группы ван Лир и Семейный фонд Островских.

Хотя в центре внимания фестиваля остаётся израильское кино, международная программа фестиваля обычно демонстрирует высокое качество отобранных фильмов. В рамках Иерусалимского фестиваля проходили показы дебютных лент таких будущих знаменитостей, как Вонг Карвай, Цай Минлян, Джон Сэйлс, Джим Джармуш, Стивен Фрирз, Спайк Ли, Квентин Тарантино, Нил Джордан и Джон Лассетер. Зарубежные фильмы участвуют в борьбе за призы «Дух свободы» и «Еврейский опыт».
 
Основной площадкой фестиваля на протяжении большей части его истории остаётся иерусалимская Синематека. По мере его развития в программу также вошли демонстрации фильмов под открытым небом на территории Бассейна султана.

Лауреаты

См. также 
 Офир (премия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: en, he
 Иерусалимский международный кинофестиваль на сайте IMDB 

Кинофестивали Израиля
Культура Иерусалима
Мероприятия, регулярно проводимые с 1984 года